Up and Down o Up & Down ("su e giù" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Up and Down – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Apollo Film Company
 Up and Down – cortometraggio del 1917 diretto da David Smith

Musica 
 Up and Down – traccia dell'album Panorama dei The Cars del 1980
 Up and Down – album degli Opus del 1984
 Up & Down – singolo dei Vengaboys del 1998
 Up & Down – The Party Album! – album dei Vengaboys del 1998
 Up & Down (Don't Fall in Love with Me) – singolo di Billy More del 2000
 Up and Down – singolo dei 2 Pistols feat. Akon del 2008
 Up and Down – traccia di Did You See Me Coming? dei Pet Shop Boys del 2009
Up n' Down – traccia bonus dell'edizione deluxe di Femme Fatale di Britney Spears del 2011

Televisione 
 Up and Down – episodio della quinta stagione di A cuore aperto